Il casato di Yi (o Lee) è una dinastia coreana, famiglia reale di Joseon e successivamente dell'Impero coreano. Fondata nel luglio 1392 da Yi Seong-gye, tutti i suoi discendenti appartengono al bon-gwan Yi di Jeonju.

In seguito al trattato di annessione nippo-coreano del 22 agosto 1910, il casato di Yi ha cessato di regnare sulla Corea e alcuni suoi membri sono stati accolti nella famiglia imperiale e nella nobiltà giapponesi. Ciò è durato fino al 1947, poco prima della promulgazione della Costituzione del Giappone. Con la divisione della Corea nel 1948, il governo della neonata Repubblica di Corea ha abolito la monarchia, privandola di tutti i suoi beni ma permettendole di restare a vivere nei palazzi. Nel 1979, dopo il colpo di Stato di Chun Doo-hwan, la famiglia reale è stata espulsa dalla Corea del Sud e si è trasferita altrove, principalmente negli Stati Uniti.

Sunjong, l'ultimo sovrano della dinastia, è morto nel 1910 senza lasciare figli. Dopo che anche l'ultimo erede diretto al trono, suo nipote Yi Ku (che traslitterava il proprio nome come Lee), è deceduto nel 2005 senza prole, si sono fatti avanti due pretendenti al titolo, figli del fratello minore di Sunjong, Yi Kang, ma di madri diverse: Yi Hae-won e Yi Seok. Yi Hae-won, sostenuta dall'Imperial Family Association of Daehanjeguk, si è autoproclamata nuova imperatrice della Corea il 29 settembre 2006, ma la sua pretesa non è stata riconosciuta dalla Jeonju Lee Royal Family Members Foundation, che ha invece designato Yi Won, figlio del nonogenito di Yi Kang.

Albero genealogico 
La linea tratteggiata identifica le adozioni.

Note

Collegamenti esterni 
 

Famiglie reali
Monarchie dell'Asia
Sovrani di Joseon